Het Beatrixpark is een park in de Nederlandse gemeente Venlo.

Het park ligt in een landelijke woonwijk van de stad, Hagerhof, die is gelegen tussen het oude stadscentrum en Tegelen. Tot laat in de negentiende eeuw was dit de zuidelijke bantuin van Venlo. Toen werden de eerste woningen in dit gedeelte van de huidige stad gebouwd. Op de plek waar nu het Beatrixpark ligt, was tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw een boerderij gevestigd. Deze raakte echter zodanig in verval dat hij werd afgebroken.

In de jaren negentig ontwierp de gemeente Venlo een herontwikkelingsplan, met ruimte voor veel nieuwbouw. Er verscheen een handvol flatgebouwen met een waterpartij. In dezelfde tijd werd er ook een speeltuin aangelegd, zodat kinderen van de nieuwe bewoners een veilige plek hadden om te spelen. Het gebied rondom het park is autoluw en er is een fietsroute door de wijk aangelegd. Ook bevinden zich aan de vijver een aantal zitbanken.

Park in Venlo